L'Aéroport international de Qurghonteppa/Bokhtar  est un aéroport situé à Qurghonteppa au Tadjikistan.

Situation

Compagnies et destinations 

Édité le 18/11/2020

Notes et références 

Qurghonteppa